Shinuhayr (armeniska: Շինուհայր) är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Shinuhayr ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shinuhayr är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Shinuhayr. Närmaste större samhälle är Goris,  kilometer norr om Shinuhayr. 

Omgivningarna runt Shinuhayr är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Shinuhayr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Siunik